Catharina van Beieren (30 mei 1361 — Hattem, 11 november 1400) was de tweede dochter van Albrecht van Beieren, graaf van Holland en Margaretha van Brieg (1342/43 - 18 of 22 februari 1386), dochter van Lodewijk I van Brieg, hertog van Brieg en Liegnitz.

Ze was hertogin van Gelre door haar huwelijk in 1369 met hertog Eduard van Gelre. In 1371 werd een groot huwelijksfeest gevierd. Kort daarna sneuvelde Eduard op het slagveld, zodat Catharina op twaalfjarige leeftijd al weduwe was. 
In 1379 trouwde ze met Willem I van Gelre, hertog van Gelre en vanaf 1393 ook hertog van Gulik. Zodoende werd ze opnieuw hertogin van Gelre. Beide huwelijken bleven kinderloos. Haar testament, die een mooi beeld geeft van haar hofhouding, is bewaard gebleven in de Historiae Gelricae Libri XIV van Johannes Pontanus.

Voorouders

Externe link 
Portret in Digitaal Vrouwenlexicon

Huis Straubing-Holland
Beieren, C